Schwartow ist der Name folgender Orte: 
 Schwartow (Boizenburg/Elbe), Ortsteil der Stadt Boizenburg/Elbe in Mecklenburg-Vorpommern
 Schwartow, ehemals im Landkreis Kolberg-Körlin, Dorf in der Gmina Karlino in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Zwartowo (Karlino)
  Schwartow, ehemals im Landkreis Lauenburg i. Pom., Dorf in der Gmina Choczewo in der Woiwodschaft Pommern in Polen; siehe: Zwartowo (Choczewo)
  Schwartow, ehemals im Landkreis Neustettin, Dorf in der Gmina Grzmiąca in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Zwartowo (Grzmiąca)